

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Manhattan Beach – città della Contea di Los Angeles, California
Manhattan Beach – località della Contea di Duval, Florida
Manhattan Beach – città della Contea di Crow Wing, Minnesota

Letteratura 
Manhattan Beach – romanzo di Jennifer Egan del 2017